Ledrada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ledrada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Ledrada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar